Renzo Olivo era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Raul Brancaccio ha sconfitto Andrea Vavassori con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Andrea Pellegrino (quarti di finale)
  Luciano Darderi (semifinale)
  Francesco Passaro (secondo turno)
  Nicolás Kicker (primo turno, ritirato)

  Andrea Collarini (secondo turno, ritirato) 
  Alessandro Giannessi (primo turno) 
  Renzo Olivo (semifinale) 
  Matheus Pucinelli de Almeida (secondo turno)

Qualificati 

  Camilo Ugo Carabelli (primo turno)
  Raul Brancaccio (campione)
  Michael Vrbenský (primo turno)

  João Domingues (primo turno) 
  Pedro Boscardin Dias (quarti di finale) 
  Giovanni Fonio (quarti di finale)

Lucky loser 

  Alex Marti Pujolras (secondo turno)

  Andrey Chepelev (primo turno)

Wildcard 

  Mattia Bellucci (primo turno, ritirato)
  Gianmarco Ferrari (secondo turno)

  Francesco Maestrelli (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

San Benedetto Tennis Cup 2022